Molekulska formula -{C16H24N2O6}- se može odnositi na:

 Pirizudanol
 CPHPC